Сьєк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Сьєк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр